John Wiley & Sons — міжнародна організація, яка спеціалізується на випуску академічних видань
 Wiley (музикант) — британський репер, музичний продюсер, емсі та діджей